Чемпионат Португалии по футболу 1993—1994 годов является 60-м чемпионатом по футболу в Португалии. Чемпионом в 30-й раз в своей истории стала «Бенфика».

В чемпионате участвовало 18 клубов, было сыграно 306 матчей и забито 750 голов (в среднем 2,45 гола за матч).

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Бомбардиры

Примечания

Ссылки 
 Статистика на rsssf.com
 Futebol Portugues em Numeros

1993/1994
Португалия
Португалия
Спорт в Португалии в 1993 году
Спорт в Португалии в 1994 году
Национальные футбольные чемпионаты в сезоне 1993/1994